Sloterdijk (Amsterdam), een restant van een dorp, thans wijk van Amsterdam, en een bedrijventerrein
Station Amsterdam Sloterdijk
Station Sloterdijk Zuid, een voormalig station in Amsterdam
Sloterdijk-Centrum, een deelproject van Haven-Stad
Sloterdijkstraat, een straat in het centrum van Amsterdam
Sloterdijkerbrug, een brug in het centrum van Amsterdam
Peter Sloterdijk, een Duitse cultuurfilosoof
AVV Sloterdijk, een voetbalvereniging